Карл Вендлинг ():
 Вендлинг, Карл (1857—1918) — немецкий пианист и музыкальный педагог.
  (1875—1962) — немецкий скрипач и музыкальный педагог.